Die Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2016 war die 36. Austragung der Jugend-Kontinentalmeisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 25. Juli bis 1. August 2016 im Tirana Expo Center in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Gespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Junioren (U19), Schüler (U17) und Juniorinnen.

Erfolgreichster Spieler der EM war der Deutsche Patrick Hofmann, der im Einzel drei der vier Juniorenwettbewerbe gewann und mit der deutschen Juniorenmannschaft Europameister wurde. Maxim Dudanez aus Russland gewann den Titel im 10-Ball und wurde zweimal Vizeeuropameister im Einzel, darunter auch in der Disziplin 14/1 endlos, in der er Titelverteidiger war. Der damalige U17-Weltmeister Daniel Macioł trat nun in der Altersklasse U19 an und gewann zwei Silber- sowie eine Bronzemedaille.

Bei den Schülern gewannen Wiktor Zieliński aus Polen und Sanjin Pehlivanović aus Bosnien und Herzegowina jeweils zwei Titel. Während Zieliński zum ersten Mal Europameister wurde, wurde Pehlivanović dies nun zum vierten Mal, wobei ihm im 8-Ball die Titelverteidigung gelang. Der zweifache Titelverteidiger Fjodor Gorst gewann eine Silber- und eine Bronzemedaille. Den Mannschaftswettbewerb der Schüler gewann Deutschland im Finale gegen Russland.

Die Russin Kristina Tkatsch, die im 9-Ball und 10-Ball als Titelverteidigerin antrat, gewann alle drei Wettbewerbe der Juniorinnen.

Mit insgesamt fünf EM-Titeln und fünf Bronzemedaillen Deutschland die erfolgreichste Nation bei dieser EM.

Medaillengewinner

Modus 
Alle Wettbewerbe wurden im Doppel-K.-o.-System gespielt bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern verblieben ist und anschließend im K.-o.-System fortgesetzt. Bei den Einzelwettbewerben der Junioren und Schüler wurde ab der Runde der letzten 32 im K.-o.-Modus gespielt, bei den Mannschaftswettbewerben ab dem Viertelfinale und bei den Wettbewerben der Juniorinnen ab dem Halbfinale.

Wettbewerbe der Junioren

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Junioren fand vom 25. bis 26. Juli statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Junioren fand vom 26. bis 28. Juli statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Junioren fand vom 28. bis 30. Juli statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Junioren fand vom 30. Juli bis 1. August statt.

Mannschaft 
Der Mannschaftswettbewerb der Junioren fand vom 27. Juli bis 1. August statt.

Wettbewerbe der Schüler

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Schüler fand vom 25. bis 26. Juli statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Schüler fand vom 26. bis 28. Juli statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Schüler fand vom 28. bis 30. Juli statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Schüler fand vom 30. Juli bis 1. August statt.

Mannschaft 
Der Mannschaftswettbewerb der Schüler fand vom 27. Juli bis 1. August statt.

Wettbewerbe der Juniorinnen

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Juniorinnen fand vom 26. bis 28. Juli statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Juniorinnen fand vom 28. bis 30. Juli statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Juniorinnen fand vom 30. Juli bis 1. August statt.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2016 bei sixpockets.de

Quellen 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Albanien
Sportveranstaltung in Tirana